Viska kan avse:

 Viska (fonetik) – viskning, tala tyst
 Viska – en mindre typ av kvast

Se även 

 Viskan